Ки́евская опера́ция РККА (1920) — наступательная операция Красной Армии в ходе советско-польской войны. 

Операция проходила с 26 мая по 16 июня 1920 года. Целью операции было уничтожение главных сил Войска Польского, действовавших на украинском направлении. Закончилась частичным успехом: несмотря на успешное продвижение РККА на Запад, польскую армию уничтожить не удалось. Поляки с боями отступили на Львов и Варшаву и в августе нанесли Красной армии сокрушительное поражение в боях на Висле и под Замостьем. Наступление под Киевом привело к возрождению надежд Ленина на скорое установление советской власти в Европе.

Силы сторон 

Украинский фронт Войска Польского (генерал Антони Листовский)
 6-я армия генерала Вацлава Ивашкевича-Рудошанского
 5-я Львовская пехотная дивизия (Вацлав Енджеевский) — до 19 июня
 12-я пехотная дивизия (Мариан Янушайтис-Жегота)
 18-я пехотная дивизия (Франтишек Крайовский)
 13-я пехотная дивизия  (Франтишек Паулик) — с 25 мая
 3-й авиационный дивизион (Стефан Бастыр)

 2-я армия генерала Антони Листовского
 3-я пехотная дивизия легионеров — с 19 июня
 6-я пехотная дивизия (Казимеж Рашевский) — с 19 июня
 1-я кавалерийская дивизия (Юлиуш Руммель) — с 19 июня
 5-я Львовская пехотная дивизия (Вацлав Енджеевский) — с 19 июня
 15-я Поморская пехотная дивизия (Антони Ясенский)
 6-я Украинская пехотная дивизия (Марко Безручко)
 2-й авиационный дивизион (Камилло Перини)

 3-я армия генерала Эдварда Рыдз-Смиглы
 1-я пехотная дивизия легионеров (Эдвард Рыдз-Смиглы)
 7-я пехотная дивизия (Эугениуш Погожельский)
 3-я кавалерийская бригада (Ежи Савицкий)
Всего — 30,4 тыс. штыков и 4,9 тыс. сабель.

Юго-Западный фронт Александра Егорова
 12-я армия Сергея Меженинова
 7, 25, 44, 45, 58-я стрелковые дивизии
 17-я кавалерийская дивизия
 Башкирская кавалерийская бригада

 14-я армия Иеронима Уборевича
 41, 47, 60-я стрелковые дивизии

 1-я Конная армия Семёна Буденного
 4, 6, 11, 14-я кавалерийские дивизии

Наступление Западного фронта 
Разгром Деникина, Юденича и Миллера позволил командованию Красной Армии бросить все силы на польское направление. На северном двинско-березинском участке (Западный фронт под командованием М. Тухачевского) были сосредоточены 12 пехотных дивизий с артиллерией и бронепоездами. 14 мая вся эта армада пошла в атаку на вражеские позиции. На правом фланге (участок фронта 60 км) действовала 15-я армия с шестью пехотными и одной кавалерийской дивизиями (всего 35,7 тысяч штыков и 2,4 тысячи сабель) Превосходство 15-й армии было подавляющим. Всей её артиллерийской мощи противостояли только 3-я и 5-я польские батареи. 19 мая на центральном участке начала наступление 16-я армия, но её атака быстро захлебнулась. 15-я армия действовала по трем разным направлениям, что привело к распылению ресурсов. Новое наступление 27 мая также заглохло. 1 июня 4-я и части 1-й польских армий перешли в наступление против 15-й армии и к 8 июня нанесли ей тяжелое поражение. Армия потеряла более 12 000 бойцов (почти треть своего состава). 28 мая под Бобруйском подразделения познанской 14-й пехотной дивизии захватили совершенно новый броневик «Остин — Путилов» под названием «Стенька Разин». Броневик был переименован в «Познанец» и продолжил войну уже на польской стороне.

Наступление Юго-Западного фронта 
В то же самое время на южном участке действовал недавно созданный Юго-Западный фронт под командованием А. И. Егорова, который перешёл в наступление 26 мая. В состав фронта была включена 1-я Конная армия С. М. Будённого (16,7 тыс. сабель, 48 орудий, 6 бронепоездов и 12 самолётов). Ещё 10 марта 1920 года командование РККА приняло решение о переброске её с Кавказа на польский фронт. Общий план строился так:

а) главный удар нанести на Западном фронте; б) на Юго-Западный фронт возложить задачу по активному сковыванию противника, усилив его Конной армией; в) Западный фронт, отвлекая внимание и силы противника на Полоцком и Мозырском направлениях, главный удар должен нанести в направлении Игумен, Минск…

Армия вышла из Майкопа 3 апреля. А затем, разгромив отряды Н. И. Махно в Гуляйполе, переправилась через Днепр к северу от Екатеринослава (6 мая). После концентрации всех частей в Умани, 27 мая 1-я Конная атаковала Казатин, который защищала 13-я Пограничная дивизия пехоты (бывшая 1-я дивизия польских стрелков) полковника Франтишека Паулика. После нескольких неудачных попыток Будённому удалось нащупать слабое место в польской обороне. 5 июня он прорвал фронт под Самогородком и устремился в наступление уже в тылу Войска Польского:

Только 5 июня, сосредоточив все свои силы к своему правому флангу, командарму 1-й конной удалось прорваться в тыл противника на стыке между 6-й и 3-й польскими армиями. 1-я конная армия устремилась не на тыл 3-й польской армии, а на Бердичев и Житомир, минуя также и мощный Казатинский узел. 7 июня Житомир и Бердичев с их складами были захвачены 1-й конной армией, но зато 3-я польская армия получила в своё распоряжение два ценных дня, а 6-я польская армия успела обеспечить Казатинский узел двумя пехотными и одной кавалерийской дивизиями. Таким образом, пока результаты прорыва 1-й конной армии имели более моральный, чем стратегический характер.

10 июня, ввиду создавшейся угрозы со стороны Будённого, 3-я армия Рыдз-Смиглы оставила Киев и двинулась в район Мазовии. Все попытки Егорова помешать отступлению 3-й армии закончились провалом. И группа Голикова (две стрелковые дивизии и кавалерийская бригада), и две дивизии из состава 1-й Конной армии были потрепаны отступающими польскими войсками и отброшены.

9 июня премьер Польши Леопольд Скульский подал в отставку. 23 июня к работе приступило правительство Владислава Грабского. 1 июля 3-я дивизия пехоты Легионов генерала Леона Бербецкого нанесла мощный удар по фронту 1-й Конной армии под Ровно. С фланга её должна была поддержать 1-я дивизия пехоты Легионов Стефана Домб-Бернацкого. Однако по каким-то причинам последний приказа о наступлении не получил. В одиночку же справиться с двумя дивизиями будённовской армии Бербецкому не удалось. 3-я ДП Легионов была отброшена. 2 июля польские войска вступили в бой со всеми главными силами 1-й Конной армии. 4 июля части РККА захватили Ровно, но 8 июля были выбиты оттуда ударом с северного фланга 2-й польской армии. Но и последней удержать город не удалось. 9 июля Ровно был оставлен. А 10 июля в него вошли подразделения 1-й Конной.

Создание СОГ 
Создавшееся для Польши опасное положение требовало самых решительных действий. 1 июля Сейм утвердил создание Совета Обороны Государства (СОГ), в который вошли Начальник государства и Главнокомандующий Юзеф Пилсудский (он же глава Совета), Маршал Сейма, девять депутатов Сейма, премьер-министр и три представителя Войска Польского (по выбору Главнокомандующего). Сейм возложил на СОГ всю полноту власти в стране на время войны и задачу по её завершению. Между тем, 4 июля Западный фронт перешёл в решительное наступление на противостоящие ему польские войска, заставив их отступить к Бугу. Главной целью Западного фронта являлась Варшава (см. также Варшавское сражение (1920))

Политические последствия  
Успехи Красной армии убедили Ленина в близости установления советской власти в Европе . Командование РККА предсказывало быструю победу над Польшей и перспективу продвижения в Восточную Пруссию, Румынию и Венгрию. В конце июля Ленин созвал представителей левых партий Европы на II Конгресс Интернационала с тем, чтобы подготовить их к предстоящим, по его мнению, событиям. В зале проведения Конгресса была установлена огромная карта, на которой флажками отмечалось продвижение Красной армии на Варшаву. Ряд видных членов ЦК, в том числе Сталин и Троцкий, возражали против похода на исконно-польские территории, считая, что это приведет к массовому сопротивлению поляков. Об этом же предупреждали большевики польского происхождения. Ленин же считал, что польские «пролетарии» радостно встретят Красную армию и выступят против своего «буржуазного» правительства. В результате Красная армия в составе двух фронтов — Западного и Юго-Западного, получила приказ о движении на Варшаву и далее — на Берлин. 

Катастрофическое поражение РККА под Варшавой в августе 1920 года положило конец планам Ленина на скорую советизацию Европы.

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 Тухачевский М. Н., Поход за Вислу // Ю. Пилсудский. Война 1920 год. ., 1992.
 Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг
 Проф. Лех Вышчельский (1999). Киев 1920. Изд. «Беллона», Варшава ISBN 83-11-08963-9.
 Тадеуш Кутшеба. Киевская операция. Варшава, 1937.
 

Операции и сражения Гражданской войны в России
Сражения Советско-польской войны
1920 год в России
История Украины 1917—1991 годов